Баранка дел Тигре има више значења:

 Баранка дел Тигре, Аројо дел Тигре (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка дел Тигре (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранка дел Тигре (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка дел Тигре (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику